Cascianesi – abitanti di Casciana Alta
Cascianesi – abitanti di Casciana Terme Lari
Cascianesi – abitanti di Casciana Terme